Svetozar Miletić (političar), srpski političar iz južne Ugarske u 2. polovici 19. stoljeća
Lemeš (Sombor, Srbija) (srp. Svetozar Miletić/Светозар Милетић, mađ.:Nemesmilitics, nje. Milititsch), selo u općini Sombor na sjeveru Bačke u autonomnoj pokrajini Vojvodini, u Republici Srbiji)